Balai (Air Hangat), een plaats in Indonesië
Balai (Sama Dua), een plaats in Indonesië
Balai (Bendahara), een plaats in Indonesië